St. Louis Blues, National Hockey League csapat a Missouri állambeli St. Louisban
 St. Louis Blues, W. C. Handy blues klasszikusa 1914-ből
 St. Louis Blues, 1929-es amerikai film
 St. Louis Blues, 1939-es amerikai film
 St. Louis Blues, 1958-as amerikai film
 St. Louis Blues, Nat King Cole 1958-as albuma
 St. Louis Blues, a blues zene egyik műfaja